Diego Luis López – allenatore ed ex-calciatore uruguaiano
Diego López (n. 1981) – calciatore spagnolo, portiere
Diego López (n. 1992) – calciatore argentino, difensore
Diego López Garrido – politico spagnolo
Diego Lopez – personaggio della serie televisiva Boris